Fire Station No. 15 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fire Station No. 15 (Birmingham, Alabama), NRHP-ID: 90001559
 Fire Station No. 15 (Tacoma, Washington), NRHP-ID: 86000961